Mpanga – settore della Provincia Orientale (Ruanda
 Mpanga – circoscrizione della regione di Iringa (Tanzania
 Mpanga – fiume immissario del lago Giorgio (Uganda)